Klembach und Klemmbach sind Gewässernamen:

 Klembach, rechter Zufluss des Auerbachs (zur Pfinz) in Auerbach, Gemeinde Karlsbad, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

 Klemmbach, am Unterlauf auch Neuenburger Raun oder Runs bzw. Runz (siehe „Runzgenossenschaft“), rechter Zufluss des Oberrheins bei Neuenburg am Rhein, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, der vom Nordhang des Köhlgarten nach Westen läuft
 Klemmbach (Kleine Wiese), auch Heubronner Klemmbach, rechter Oberlauf der Kleinen Wiese (zur Wiese) bis zum Sägemättle, Gemeinde Kleines Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Klemmbach (Prägbach), rechter Zufluss des Prägbachs (zur Wiese) vor Geschwend, Stadt Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Klammbach